La província de l'Amur (en rus, Аму́рская о́бласть, Amúrskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia. Ubicada al sud-est de Sibèria, limita al nord amb la república de Sakhà, a l'est amb el territori de Khabàrovsk, al sud-est amb la província autònoma dels Hebreus, a l'oest amb la província de Txità i al sud amb el riu Amur, que marca la frontera amb la República Popular de la Xina. La capital és Blagovèixtxensk. En aquesta regió, des de la primavera a l'estiu del 1918, va existir-hi una efímera república, la República Socialista Laborista de l'Amur.

Vegeu també 
 Tinda.
 Arkharà.
 Novoraitxíkhinsk.
 Magdagatxi.
 Ekimtxan
 Fevralsk

 
Orde de Lenin